„Записник ” је југословенски и македонски ТВ филм из 1983. године. Режирао га је Тихомир Бачовски а сценарио су написали Миле Неделковски и Велко Неделковски.

Улоге 

|-
|Ацо Стефановски || 
|-
|Вукан Димевски || 
|-
|Ацо Јовановски || 
|-
|Ненад Стојановски || 
|-
|Милица Стојанова || 
|-
|Катерина Коцевска || 
|-
|Лиљана Вељановска || 
|-
|Петре Арсовски || 
|-
|Душан Костовски || 
|-
|Ацо Дуковски || 
|-
|Петар Темелковски || 
|-
|Драги Крстевски || 
|-
|Ђокица Лукаревски || 
|-
|Кирил Ристоски || 
|-
|Гјоргји Колозов || 
|-
|Владимир Светиев || 
|-
|Ванчо Петрушевски || 
|}
Остале улоге  ▼
|-
|Гоце Тодоровски || 
|-
|Ненад Милосављевић || 
|-
|Сабина Ајрула || 
|-
|Лиле Георгиева || 
|-
|Гоце Влахов || 
|-
|Јосиф Јосифовски || 
|-
|Лазе Манасков ||
|-
|Љупчо Петрушевски || 
|-
|Салаетин Билал || 
|-
|Фехми Груби || 
|-
|Мустафа Јашар || 
|-
|Лидија Велкова || 
|-
|Зорица Петровска || 
|-
|Дејан Јосифовски || 
|}

Спољашње везе 
 
Југословенски филмови
Македонски филмови
Филмови 1983.
Телевизијски филмови
Телевизијске драме